

Persone 
 Friedrich Matthias Claudius (1822-1869) – anatomista tedesco
 John Claudius Loudon (1783-1843) – botanico e architetto del paesaggio scozzese
 Leslie Claudius (1927-2012) – hockeista su prato indiano
 Matthias Claudius (1740-1815) – scrittore e poeta tedesco

Zoologia 
 Claudius angustatus – tartaruga della famiglia Kinosternidae